

Divers
 2 janvier : Le futur champion d'échecs Bobby Fischer gagne le championnat de New York.
 7 février : De nouveaux textes bibliques sont découverts en Israël.
 Mai : Premières compressions de voitures de César au salon de la jeune sculpture. 
  : Hara-Kiri, mensuel satirique. 
 22 octobre : Les artistes Marc Chagall et Oskar Kokoschka sont récompensés par le prix Erasmus 1960.

 René Dumont : L'Afrique est mal partie.
 Fondation de la Ghana National Entertainments Association et de la Ghana Musicians Association (1961).
Début de l'Arte Povera en Italie

Cinéma

Littérature & théâtre

Musiques & spectacles

Voir aussi
1960 - Arts et cultures en 1959

1960